Суперліга Албанії 2021—2022 — 83-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном в 26-й раз став клуб «Тирана».

Команди-учасниці 
За результатами сезону 2020—21, Суперлігу покинули Бюліс (Балш) та Аполонія, а Егнатія та Динамо (Тирана) отримали підвищення з Першої ліги.

Турнірна таблиця

Результати 
Команди грають по 4 матчі з кожним суперником: 36 матчів загалом.

1-18 тур

19-36 тур

Тур за туром

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway  

2021—2022
Албанія
Албанія
2021 в албанському спорті
2022 в албанському спорті